Castanea pumila, каштан малий, каштан карликовий є видом каштана, що походить із південного сходу Сполучених Штатів. Латинськомовний епітет pumila означає «карлик». 
Природне поширення, штати:
(Алабама, Арканзас, Делавер, Флорида, Індіана, Кентуккі, Луїзіана, Меріленд, Міссісіпі, Міссурі, Північна Кароліна, Нью Джерсі, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома, Пенсильванія, Південна Кароліна, Теннессі, Техас, Вірджинія, Західна Вірджинія, Массачусетс, Джорджія).

Місцем існування рослини є сухі піщані та кам’янисті височини та хребти, змішані з дубом та гікорі до висоти 1000 метрів. Найліпше росте на добре дренованих ґрунтах на сонці або в півтіні.

Опис  
Це - розлогий кущ або невелике дерево, яке досягає 2–8 метрів у висоту в зрілому віці. Кора червоно- або сіро-коричнева, злегка борозниста. Листя прості, розташовані почергово, вузькоеліптичні або ланцетні, жовто-зелені зверху та блідіші та дрібно опушені знизу. Кожен листок 7,5-15 сантиметрів завдовжки, 3–5 санттметрів завширшки з паралельними бічними жилками, що закінчуються короткими загостреними зубцями. Квітки однодомні, з’являються на початку літа. Чоловічі квітки дрібні від блідо-жовтого до білого, розташовані на прямостоячих сережках довжиною 10–15 сантиметрів, прикріплених до основи кожного листка. Жіночі квітки мають довжину 3 міліметри і розташовані біля сережок.

Плід — плюска 2–3 сантиметри  у промірі з багатьма гострими шпичками, дозріває восени. Кожна плюска містить один їстівний яйцеподібний блискучий темно-коричневий горішок. 

Природний гібрид Castanea pumila і Castanea dentata отримав назву Castanea × neglecta.

Середовище існування 
Трапляється в змішаних листяних лісах серед соснових і дубових дерев на високих грядах і схилах, вільних від вапняку. Він росте на чорних піщаних дюнах у Кароліні, але не на фронтальних дюнах. Росте на добре дренованих терасах річок, сухих соснових місцевостях і місцях, таких як смуги відведення залізниць, просіки ліній електропередач, паркани та живоплоти, соснові плантації та старі поля. Castanea pumila близький з американським каштаном, (Castanea dentata), і обидва дерева можна знайти в одному місці існування. Відрізнити їх можна за меншим розміром горішка, який не сплюснутий (плоди castanea dentata сплюснуті з одного боку). Листя каштана карликового менші, ніж листя американського каштана, і мають менш чіткі зубці. Castanea pumilaa стійкіший до каштанових грибків Cryphonectria parasitica, Phytophthora cinnamomi, які майже знищили американський каштан, але теж хворіє.

Використання 

Джон Сміт із Джеймстауна зробив перший запис про дерево та його горіхи в 1612 році, спостерігаючи за його використанням корінними американцями. Індіанці робили настій з листя каштана для зняття головного болю та лихоманки. Кора, листя, деревина і лушпиння насіння рослини містять дубильні речовини. Горіхи можна спожмвати сирими, бланшувати, сушити, смажити.  Деревина тверда та довговічна, іноді використовується для огорож та палива, але рослина занадто мала, щоб деревина мала комерційне значення. Якщо основу рослини зрізати або поранити на рівні землі, рослина відрощує кілька стебел, утворюючи густі зарості. Горіхи споживають різні тварини.

Сорти і види 
Castanea alnifolia Nutt.
Castanea alnifolia subsp. floridana (Sarg.) A.E.Murray
Castanea alnifolia var. floridana Sarg.
Castanea alnifolia var. pubescens Nutt.
Castanea chincapin K.Koch
Castanea floridana (Sarg.) Ashe
Castanea floridana var. angustifolia (Ashe) Ashe
Castanea floridana var. arcuata (Ashe) Ashe
Castanea floridana var. margaretta (Ashe) Ashe
Castanea margaretta (Ashe) Ashe
Castanea margaretta var. angustifolia Ashe
Castanea margaretta var. arcuata Ashe
Castanea nana Muhl.
Castanea paucispina Ashe
Castanea pumila subsp. ashei (Sudw.) A.E.Murray
Castanea pumila var. ashei Sudw.
Castanea pumila var. margaretta Ashe
Castanea pumila var. nana (Muhl.) A.DC.
Fagus nana Du Roi ex Steud.
Fagus pumila L.

Література 
 "Castanea pumila (L.) Mill". Рослини світу онлайн. Рада опікунів Королівського ботанічного саду, Кью. 2017 рік. 28 серпня 2020.
 " Castanea pumila ". Північна Кароліна Extension Gardener Plant Toolbox. NC державний університет. Процитовано 14 липня 2022.
 Літтл, Елберт Л. (1980). Польовий путівник Товариства Одюбона щодо дерев Північної Америки: Східний регіон. Нью-Йорк: Knopf. стор. 380. ISBN 0-394-50760-6.
 "Castanea × neglecta Dode". Рослини світу онлайн. Королівський ботанічний сад Кью. 12 серпня 2020.
 Еліас, Томас С.; Дайкман, Пітер А. (2009) [1982]. Їстівні дикорослі рослини: північноамериканський польовий путівник із понад 200 натуральними продуктами харчування. Нью-Йорк: Стерлінг. стор. 234. ISBN 978-1-4027-6715-9. OCLC  244766414.
 https://commons.m.wikimedia.org/wiki/Category:Castanea_pumila?uselang=it

Каштани